Zellweger è un cognome di origine svizzero-tedesca e può riferirsi a:

Persone
Jacob Zellweger - politico svizzero
Renée Zellweger – attrice statunitense
Marc Zellweger – calciatore svizzero

Medicina
Sindrome di Zellweger – una gravissima malattia rara congenita